Ву́лиця Го́ворова (також Ву́лиця Ма́ршала Го́ворова) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Говорова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Говорова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Маршала Говорова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Говорова — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Маршала Говорова — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Говорова — вулиця в місті Херсон.

 Вулиця Говорова — колишня назва вулиці Короля Данила у місті Ізюм.
 Вулиця Говорова — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Кременчук.
 Вулиця Говорова — колишня назва Барвистої вулиці в місті Кропивницький.
 Вулиця Говорова — колишня назва вулиці Яблунева у місті Подільськ.
 Вулиця Говорова — колишня назва вулиці Івана Франка в місті Роздільна.
 Вулиця Говорова — колишня назва Польової вулиці в місті Сватове.
 Вулиця Говорова — колишня назва вулиці Івана Фірцака в місті Ужгород.

Вулиці, названі на честь людей